Célio Ferreira é um compositor de música popular brasileira.

Compositores do Rio Grande do Norte
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Natal (Rio Grande do Norte)